Boljevac je lahko:
 Boljevac Selo (Srbija)
 Boljevac, Kruševac (Srbija)
 Boljevac, Boljevac (Srbija)